Jméno a příjmení Jan Bečvář se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Bečvář (1860) (1860–1939) – český římskokatolický kněz a děkan v Žebráku 
 Jan Bečvář (1924) (1924–2005) – český římskokatolický kněz, politický vězeň a čestný kanovník litoměřické kapituly